De Bundesliga is de hoogste voetbalcompetitie in Duitsland. Het seizoen 1963/64 was de eerste editie van deze competitie die de nationale overkoepelende competitie boven de regionale Oberligas werd. Het was het 55e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd.

De competitie ging van start met 16 deelnemende clubs:
 uit de Oberliga Nord kwamen HSV, Werder Bremen en Eintracht Braunschweig,
 uit de Oberliga West kwamen Borussia Dortmund, 1.FC Köln, Meidericher SV, Preußen Münster en Schalke 04,
 uit de Oberliga Südwest kwamen 1.FC Kaiserslautern en 1.FC Saarbrücken,
 uit de Oberliga Süd kwamen 1860 München, 1.FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC en VfB Stuttgart en
 uit de Berliner Stadtliga kwam Hertha BSC voort.
De eerste kampioen van de nieuwe Bundeliga was 1. FC Köln.

Eindstand 

 Kampioen 1.FC Köln plaatste zich voor de Europacup I 1964/65
 Bekerwinnaar TSV 1860 München plaatste zich voor de Europacup II 1964/65
 Borussia Dortmund, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en VfB Stuttgart namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1964/65
 Preußen Münster en 1.FC Saarbrücken degradeerden naar de Regionalliga
 Borussia Neunkirchen (Groep 1) en Hannover 96 (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1963/64